Опан () — община в Болгарии. Входит в состав Старозагорской области. Население составляет 3026 человек (на 21.07.05 г.).

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Баштино
 Бял-Извор
 Бяло-Поле
 Васил-Левски
 Венец
 Княжевско
 Кравино
 Опан
 Пыстрен
 Средец
 Столетово
 Тракия
 Ястребово

Сотрудничество 
Община Опан имеет соглашения о сотрудничестве с белорусским Брестским районом (с 2021) и крымским городом Евпатория (с 2022).

Примечания 

Общины Старозагорской области